Die Abkürzung DOTA bzw. DotA steht für folgende Bedeutungen:
 Defense of the Ancients, eine Karte für das PC-Spiel Warcraft III
Dota 2,der Nachfolger von Defense of the Ancients des gleichen Entwicklers
 1,4,7,10-Tetraazacyclododecan-1,4,7,10-tetraessigsäure, ein Komplexbildner
 Vi sitter i Ventrilo och spelar DotA (DotA), eine Lied des schwedischen Musikers Basshunter

Dota ist
 Dota (Sängerin), deutsche Sängerin und Liedermacherin
 Dota (Band), die Band um die Sängerin Dota

Abkürzung